USS Michigan – prima nave militare statunitense con scafo in ferro; varata nel 1843 venne ribattezzata USS Wolverine nel 1905
USS Michigan – nave da battaglia classe South Carolina varata nel 1908
USS Michigan – sottomarino nucleare lanciamissili balistici classe Ohio varato nel 1980